Улица Лабу́тина — улица в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Лермонтовского проспекта до дома 185 по набережной реки Фонтанки.

История 
Улица возникла в первой половине XVIII века.

20 августа 1739 года присвоено наименование Токарный переулок. С 1789 года известно название Прядильная улица, связано с появлением здесь в середине XVIII века слободы прядильщиков.

15 мая 1965 года переименована в улицу Лабутина, в честь П. И. Лабутина, сапёра, участника обороны Ленинграда, бойца ополчения Октябрьского района, закрывшего своим телом пулемёт в районе Пулково.

Примечательные здания 
 Дом № 2 (Лермонтовский проспект, 27) — доходный дом Д. И. Панфиловой, построенный в 1831 году. 
 Дом № 12 (Прядильный переулок, 2) — историческое здание, построенное в 1909 году по проекту архитектора В, В. Шауба. В 1905 г. здесь бывал В. И. Ленин. 
 Дом № 24 (Английский пр., 54) — Приют Обуховского благотворительного общества, конец XVIII века, расширен в 1873 году по проекту архитектора Карла Андерсона.
 Дом № 34А (Фонтанки р.наб., 183; Калинкин пер., 1) — доходный дом, часть комплекса фабрики шёлковых изделий А. И. Ниссена. Дом является одним из первых примеров «кирпичного стиля» в Петербурге, был построен в 1872-1873 годах по проекту архитекторов Виктора Шрётера и Иеронима Китнера.

Примечания

Литература

Ссылки